Gy puede referirse a: 

 Gy, comuna de Alto Saona (Francia).
 Gy, comuna suiza del cantón de Ginebra.
 Gray (unidad radiación), cuyo símbolo es Gy.